Lugun ist der Familienname folgender Personen:

 Anuj Lugun (* 1986), indischer Autor
 Munmun Timothy Lugun (* 1993), indischer Fußballspieler